Tepalcatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepalcatepec, Tenancingo, ort, Estado de México, 
 Tepalcatepec (kommun), Michoacán, 
 Tepalcatepec, Michoacán, ort,